Pocola (Bihor) - uma comuna romena localizada no distrito de Bihor, na região de Transilvânia
Pocola (Oklahoma) - uma localdiades estadunidense

Desambiguações de topônimos